

Osoby
 św. Augustyn z Hippony (354-430) – filozof, biskup Hippony, doktor Kościoła
 św. Augustyn z Canterbury (zm. 604) – arcybiskup Canterbury
 św. Augustyn Webster (zm. 1535) – angielski kartuz, męczennik
 św. Augustyn Zhao Rong (1746-1815) – chiński ksiądz, męczennik 
 św. Augustyn Yi Kwang-hŏn (1787-1839) – koreański męczennik
 św. Augustyn Yu Chin-gil (1791-1839) – koreański męczennik 
 św. Augustyn Pak Chong-wŏn (1793-1840) – koreański męczennik
 św. Augustyn Phan Viết Huy (ok. 1795-1839) – wietnamski męczennik
 św. Augustyn Nguyễn Văn Mới (ok. 1806-1839) – wietnamski męczennik
 św. Augustyn Roscelli (1818-1902) – włoski ksiądz, założyciel Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP
 św. Augustyn Schoeffler (1822-1851) – francuski misjonarz, męczennik
 św. Augustyn Caloca Cortés (1898-1927) – meksykański ksiądz, męczennik

Tytuły dzieł
 Święty Augustyn – tytuł obrazu El Greco
 Święty Augustyn – serial telewizyjny z 2010 roku

Zobacz też:
 Błogosławiony Augustyn
 Święty August